33-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Києві з 14 квітня по 11 травня 1964 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату УРСР проходив за коловою системою за участі 20 шахістів.
Традиційно для останніх першостей України, турнір 1964 року не зміг зібрати найсильніших шахістів республіки, були відсутні за різних причин обидва гросмейстери Юхим Геллер та Леонід Штейн, а також майстри Ю. Коц, А.Новопашин, В.Савон. Та незважаючи на це, інтерес до турніру був великим, зокрема завдяки тому, що два переможці турніру напряму потрапляли у фінал чемпіонату СРСР, що мав відбутися у Києві.

Серед учасників чемпіонату були аж 7 дебютантів, зокрема: молоді кандидати в майстри В.Атаманов з Донецька, 17-річний учень з Макіївки Б.Дікарьов, першорозрядник В.Пушкар з Євпаторії, а також майстри Р.Пельц, Н.Зільберман, В.Жидков, С.Гершман. Після багаторічної перерви, серед учасників турніру був також переможець 22-го чемпіонату України Яків Юхтман.

За 1 тур до фінішу переможцем першості України вп'яте (рекордний показник) став Анатолій Банник. При цьому, він був найстаршим серед учасників турніру і тільки йому одному вдалося пройти турнірну дистанцію без поразок (+9-0=10). Набравши 13 очок, та відставши від переможця турніру на 1 очко, друге та третє місця розділили між собою Юрій Сахаров (+10-3=6) та Яків Юхтман (+9-2=8). На четвертому місці набравши 11½ очок (+6-2=11) розташувався Едуард Гуфельд, на п'ятому — Наум Левін (+7-5=7), який незважаючи на невдалий старт (1½ очка з 7) зумів в наступних 12 турах набрати 9 очок.
Найкраще з дебютантів виступили Н.Зільберман та В.Жидков, які разом з В.Бережним та Р.Романовським, набравши по 10 очок, розділили 6-9 місця.

Зі 190 зіграних на турнірі партій  — 116 закінчилися перемогою однієї зі сторін (61,1 %), внічию завершилася 74 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 «Шахматы в СССР» № 8/64 стор.3-5

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Всі партії чемпіонату України

1964 у шахах
1964 в Україні
Квітень 1964
Травень 1964
Чемпіонати УРСР із шахів